Carl Gilliard (1958–), acteur, producteur et réalisateur américain.
 Edmond Gilliard (1875–1969), écrivain, enseignant et critique littéraire suisse.
 Émile Gilliard (1928–), écrivain belge de langue wallonne.
 Ernest Thomas Gilliard (1912–1965), ornithologue américain.
 Frédéric Gilliard (1884-1967), architecte suisse, frère d'Edmond Gilliard.
 Lawrence Gilliard, Jr. (1971–), acteur de genre Afro-américain.
 Marie Gilliard-Malherbe (1848–1911), autrice suisse.
 Pierre Gilliard (1879–1962), citoyen suisse et tuteur français des cinq enfants du Tsar Nicolas II de 1905 à 1918.
  (1964–2007), blogueur et journaliste libéral américain.

Voir aussi 
 Gillard

Référence